Leyherr ist der Familienname folgender Personen:

 Gebhard Leyherr (1803– ?), deutscher Jurist aus Konstanz 
 Maximilian Leyherr (1908–1945), deutscher Militärbefehlshaber im Zweiten Weltkrieg. Während der Schlacht um Aachen befehligte er bis zum 12. Oktober 1944 die Garnisonstruppen in Aachen; dann wurde Oberst Gerhard Wilck sein Nachfolger.